Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1926 года () прошёл в Амстердаме.  Дата проведения чемпионата неизвестна. В двухкруговом турнире было семь участников. С 19 очками выиграл Кес Келлер — это его первый национальный титул. Чемпион страны прошлого года Йохан Вос выбыл из турнира после шестого тура.

Призёры 
 — Кес Келлер

 — Арнольд Дамме

 — J.F. Kuyer

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
1926 год в шашках

Спорт в Нидерландах в 1926 году